

Geografia 
 Bostic – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Carolina del Nord, nella contea di Rutherford

Persone 
 Earl Bostic (1913-1965) – sassofonista jazz statunitense 
 Jonathan Bostic (1991) – giocatore di football americano statunitense
 Josh Bostic (1987) – cestista statunitense
 Jim Bostic (1953) – cestista statunitense
 Keith Bostic (1959) – ingegnere informatico statunitense
 Raphael Bostic (1966) – economista statunitense